Вилючинск:

 Вилючинск — город в Камчатском крае России.
 Вилючинск (пункт базирования) — пункт базирования Тихоокеанского флота.
 К-456 «Вилючинск» — российская подводная лодка.